Skripka peut faire référence à : 
 Anna Skripka, mathématicienne ukraino-américaine.
 Oleg Skripka (né en 1964), chanteur ukrainien.